И́горь Никола́евич Андрушке́вич (31 июля 1927,  — 22 августа 2021, Буэнос-Айрес) — общественный деятель русской эмиграции, публицист, журналист и политолог, живший в Аргентине.

Биография 
Родился 31 июля 1927 года в Белграде в семье полковника Николая Александровича Андрушкевича и Надежды Леонардовны Верженской. Крещение принял в Русской Зарубежной Церкви.

Обучался в начальной школе в Чачке, в 1938 году поступил в 1-й русский великого князя Константина Константиновича кадетский корпус в Белой Церкви.

В 1948 году вместе с матерью, двумя младшими сёстрами и младшим братом эмигрировал в Аргентину. Жил в Буэнос-Айресе. Получил журналистское и философское образование.

В 1950-е годы был членом редколлегии газеты «Frente Comun».

В 1962—1987 годах работал на частных металлургических заводах в аргентинской столице в должности финансового и административного директора.

В 1958 году женился на Анне Баукиеро. От этого брака имел троих сыновей. Все они говорят по-русски.

В 1960—1970-е годы был членом епархиального совета Аргентинской и Парагвайской епархии Русской Зарубежной Церкви, членом правления Русской православной конгрегации в Аргентине и личным секретарём архиепископа Буэнос-Айресского, Аргентинского и Парагвайского Леонтия (Филипповича).

В 1970—1995 годы печатался в русскоязычной еженедельной газете монархического толка «Наша страна». В 1982 году вошёл в редакционную коллегию газеты.

Более 30 лет преподавал историю России и государствоведение в русской субботней гимназии Организации российских юных разведчиков Буэнос-Айреса. Регулярно выступал с публичными докладами и лекциями, посвященными различным вопросам мировой и российской истории, философии, политики и экономики.

Около 30 лет являлся прихожанином Сергиевского прихода в Вижа-Бажестер, но в 2007 году в связи с уходом настоятеля храма в раскол, вернулся в приход Воскресенского собора.

С 1991 года — был председателем Объединения кадет российских кадетских корпусов в Аргентине.

В 1994 году закончил свой многолетний труд, под названием «Макрополитика (теория политики)», состоящий из 24 глав, в трех частях: государство, политические модели и доктрины и лучшее государство. Однако автору не удалось издать этой книги.

В 1995 году возобновил издание в Буэнос-Айресе ежеквартального вестника «Кадетское письмо», основанного в 1955 году и закрытого в 1962 году.

С 1998 года выпускал «Русские тетради. Независимый журнал русской политической мысли».

В 2002 году вместе со своей женой начал издавать историософский журнал на испанском языке «Перспективы». В том же 2002 году был назначен ответственным редактором ежегодного журнала «Кадетская Перекличка».

В январе 2009 года принимал участие в Поместном Соборе Русской Православной Церкви как делегат от мирян Южно-Американской епархии Русской Зарубежной Церкви.

23 августа 2010 года архиепископом Егорьевским Марком (Головковым) награждён орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени «во внимание к трудам по укреплению церковного единства».

С 2010 года Игорь Николаевич издавал Церковный Вестник Кафедрального Собора «Под Южным Крестом».

9 августа 2021 года был госпитализирован с почечной недостаточностью в тяжёлом состоянии. Незадолго до смерти исповедовался и причастился. Скончался 22 августа 2021 года в Буэнос-Айресе в возрасте 94 лет.

Публикации 
 «Макроистория» (Новосибирск, 1992)
 «Великая смута» (Буэнос-Айрес, 1995)
 «Симфония» (Буэнос-Айрес, 1995)
 «Воспитание русской военной молодёжи» (Буэнос-Айрес, 1999).

Награды 
 Почётная грамота Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (2008).

Примечания

Ссылки 
 «Мы должны проявить корректность и терпение к раскольникам». Беседа с И. Н. Андрушкевичем, публицистом и общественным деятелем русского зарубежья 
 И. Н. АНДРУШКЕВИЧ (Биографическая справка) 
 Игорь Андрушкевич (Аргентина): «Нам есть чем гордиться»

Персоналии по алфавиту
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские эмигранты первой волны в Аргентине
Журналисты Аргентины
Деятели РПЦЗ
Исследователи Русского зарубежья